Фамилија Кармона има више значења:

 Фамилија Кармона, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кармона, Ехидо Тула Парсела 132 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кармона, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кармона, Колонија Дијесиочо де Марзо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику